Holdudvar, a Hold körül látható fényjelenség
 Holdudvar magazin, független kritikai magazin tudományos fantasztikus irodalom témában
 Holdudvar, magyar együttes
 Holdudvar étterem, bár, kert, galéria, kertmozi a Margitszigeten
 Holdudvar, Mészáros Márta 1968-as filmje
 HOLDUDVAR, budapesti rap kollektíva